Jonáš může být:

 Jonáš, mužské rodné jméno
 Jonáš (prorok), biblická postava
 biblická kniha Jonáš
 Jonáš Hájek – český básník a violoncellista

příjmení osob
 Albert Jonáš – český grafik a architekt
 Hana Jonášová – česká operní pěvkyně
 Helena Jonášová – česká klavírní pedagožka
 Jana Jonášová (* 1943) – česká operní pěvkyně
 Josef Jonáš – více známých osobností
 Karel Jonáš (rozcestník) – více známých osobností
 Martin Jonáš – český novinář a reportér, zahraniční zpravodaj ČT v Německu
 Michal Jonáš (* 1986) – slovenský fotbalista
 Pavol Jonáš (1925–???) – slovenský a československý politik, poslanec SNR a FS za normalizace, předs. Svazu družst. rolníků
 Vítězslav Jonáš (* 1955) – český politik ODS
 Vratislav Jonáš (1899–1968) – český lékař

jiné významy
 Divadélko JoNáš – komorní scéna v Plzni
 Jonáš (hudební skupina) – česká folková hudební skupina
 Jonáš a tingltangl – kabaretní představení Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, premiéra 1962
 Jonáš a dr. Matrace – kabaretní představení Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, premiéra 1969

Související článek 
 Jonas – podobné příjmení

Rozcestníky - příjmení